Naselja u BiH:
 Mitrovići (Stanari, BiH), naselje u općini Stanari
 Mitrovići (Zavidovići, BiH), naselje u općini Zavidovići

Naselja u Crnoj Gori:
 Mitrovići (Golubovci, Crna Gora), naselje u gradskoj općini Golubovci, Podgorica